Localidades
 Rawhide (Nevada), localidade nos EUA

Cinema
 Rawhide (1951), faroeste com Tyrone Power e Susan Hayward

Outros usos
 Rawhide Kid, personagem de histórias em quadrinhos

Desambiguações de cinema
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos